Pierre Mercier est un footballeur international haïtien né le  à Fond Cochon. Actuellement en CFA 2 avec Balma, il joue au poste de défenseur.

Carrière

Liens externes 
 

Footballeur international haïtien
Joueur de l'AS Moulins
Joueur du Louhans-Cuiseaux FC
Joueur de l'US Luzenac
Joueur du FC Gueugnon
Naissance en juin 1982
Naissance en Haïti
Joueur du FC Baulmes